Voetbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Middellandse Zeespelen 1955 in Barcelona, Spanje. Er was enkel een mannentoernooi. De wedstrijden werden gespeeld van 15 tot en met 25 juli 1955.

Uitslagen

Medaillespiegel 

Middellandse Zeespelen 1955
Midd
Voetbal op de Middellandse Zeespelen